64 sezon Brytyjskiej Formuły 3 (Cooper Tires British Formula Three International Series) – rozpoczął się w 4 maja, a zakończył 14 września po siedmiu rundach. Mistrzem w klasyfikacji kierowców został Chińczyk Martin Cao. Wśród zespołów najlepszy był Fortec Motorsport.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

Klasyfikacja kierowców

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony Brytyjskiej Formuły 3
2014 w sportach motorowych
2014 w Wielkiej Brytanii
2014 w Belgii